Hamilkar – pun hadvezér az i. e. 5. században
 Hamilkar Barkasz – pun hadvezér az i. e. 3. században